Benowo (Bener), plaats in Indonesië.
 Benowo (Pakal), plaats in Indonesië.
 Benowo (onderdistrict), een onderdistrict in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Benowo (Polen), plaats in Polen.